Aardrijkskunde
België
Sint-Joris-Weert, deelgemeente van Oud-Heverlee
Weert, deelgemeente van de gemeente Bornem en natuurgebied aan de Schelde
Weert, gehucht in de gemeente Bilzen

Nederland
Weert, Limburgse gemeente
Weert, plaats in bovenstaande gemeente
Het Land van Weert, waterschap in de Nederlandse provincie Limburg
Weert, gehucht, deels in de gemeente Maastricht, deels in Meerssen

Bouwwerk
 Rijn en Weert, korenmolen in Nederlandse plaats Werkhoven
 Spoorbrug Weert, spoorbrug in de Nederlandse stad Weert
 Stadsbrug Weert, brug in de Nederlandse stad Weert

Familie
 Berckmans de Weert, Nederlands adellijk geslacht

Media
 Streekomroep Weert, Nederlandse lokale omroep
 Weert Televisie, Nederlandse regionale televisiezender

Onderwijs
 Het College Weert, school in de Nederlandse stad Weert

Personen met de achternaam de Weert, van Weert of van der Weert
Antonius van Weert (ca. 1522–1572), Nederlands franciscaan en heilige
Ingo van Weert (1994), Nederlandse voetballer
Robert van der Weert (1970), Nederlands voetballer en voetbalcoach
Sander van Weert (1992), Nederlands voetballer
Sebald de Weert (1567-1603), (Zuid-)Nederlands zeevaarder en ontdekkingsreiziger
Tom van Weert (1990), Nederlandse voetballer
voor personen met de achternaam De Weert, zie doorverwijspagina

Politiek
 DUS Weert, Nederlandse lokale politieke partij
 Weert Lokaal, Nederlandse lokale politieke partij
 
Sport
 BS Weert, Nederlandse basketbalclub
 HV Weert, hockeyvereniging in de gelijknamige Nederlands-Limburgse stad 
 MMC Weert, voetbalvereniging in de gelijknamige Nederlands-Limburgse stad
 VC Weert, Nederlandse volleybalclub

Transport
 Ring Weert, buitenste ringweg van Nederlandse stad Weert
 Station Sint-Joris-Weert, spoorwegstation in de Belgische plaats Sint-Joris-Weert
 Station Weert, spoorwegstation in de Nederlandse stad Weert

Zie ook 
 De Weerd (doorverwijspagina)
 De Weert (doorverwijspagina)
 Van Weert (doorverwijspagina)
 Waard (doorverwijspagina)